Carlos Ramos pode-se referir a:

 Carlos Augusto Ramos, pintor português
 Carlos João Chambers Ramos, arquiteto português
 Carlos Ramos (árbitro), árbitro português de ténis

Desambiguações de antropônimos